Pará kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pará, delstat, 
 Belém, delstatshuvudstad, Pará, 
 Pará de Minas (ort), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar